Běh na 5000 metrů je atletickou běžeckou disciplínou, která je také součástí programu olympijských her. Jde o dlouhou, tedy vytrvaleckou trať. Je druhou nejdelší běžeckou disciplínou na dráze. Hranice světové extratřídy se dnes pohybuje pod hranicí 13 minut u mužů a zhruba 14:30 minuty u žen.

Současní světoví rekordmani

Současné rekordy – dráha

Současné rekordy podle kontinentů

Top 10 atletů

Ženy – dráha

Muži – dráha

Rychlost 
Při mužském světovém rekordu 12:35,36 min. běžel rekordman průměrnou rychlostí 6,62 m/s (23,83 km/h). Každých 400 metrů zaběhl průměrně za 60,43 sekundy, každý kilometr pak za 2:31,07 minuty. Ženská světová rekordmanka běžela při čase 14:11,15 min. průměrnou rychlostí 5,87 m/s (21,15 km/h). Každých 400 metrů proběhla průměrně za 68,09 sekundy a každý kilometr za 2:50,23 min.

Reference

Externí odkazy 
 

 
Běh